Die Meisterschaft 1988/89 der Perwaja Liga, der zweithöchsten sowjetischen Spielklasse, wurde in zwei Staffeln mit jeweils zehn Mannschaften ausgetragen.

Modus 
Die Mannschaften traten in Vorrunde vier Mal innerhalb der Zonen gegeneinander an.

Je drei bestplatzierten Teams spielten in der Aufstiegsrunde gegen vier schlechtesten Klubs (Plätze elf bis vierzehn) aus der Eliteklasse. Die sechs bestplatzierte Mannschaften stiegen in die höchste Spielklasse auf.

Die Plätze vier bis acht haben eine Platzierungsrunde ausgetragen.

Die Mannschaften auf den Plätzen neun und zehn spielten in der Abstiegsrunde mit den besten Teams aus der Wtoraja Liga innerhalb der Zonen um das Verbleiben in der Perwaja Liga. Die jeweils drei Bestplatzierten aus jeder Zone qualifizierten sich für die Perwaja Liga.

Vorrunde

Westzone

Ostzone

Aufstiegsrunde

Platzierungsrunde

Abstiegsrunde

Westzone

Ostzone

Weblinks 
 Endtabelle (russ.)

1988
Eishockeysaison 1988/89